

Toponyme 

Thonon-les-Bains, commune de Haute-Savoie.
 plusieurs équipes sportives locales : Évian Thonon Gaillard Football Club, Black Panthers de Thonon, Olympique Thonon Chablais, Thonon Chablais Handibasket

Patronyme 

 Charles Thonon (1893 - 1969), homme politique français.
 Mathieu Thonon (1986- ), auteur français de bande dessinée.
 Robert Thonon (1919 - 1944), résistant belge.

Autres 

Traité de Thonon signé le 

Homonymie de patronyme